Дешидратадора Прогресо има више значења:

 Дешидратадора Прогресо (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Дешидратадора Прогресо (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику